Presidentsverkiezingen in Tsjaad (1969)
 Presidentsverkiezingen in Tsjaad (1996)
 Presidentsverkiezingen in Tsjaad (2001)
 Presidentsverkiezingen in Tsjaad (2006)
 Presidentsverkiezingen in Tsjaad (2011)
 Presidentsverkiezingen in Tsjaad (2016)
 Presidentsverkiezingen in Tsjaad (2021)